Thomas Buffel est un footballeur international belge devenu entraîneur, né le  à Bruges (Belgique).

Biographie 

Thomas Buffel commence sa carrière dans le club amateur de Ruddervoorde (Flandre-Occidentale) en Belgique.

Il devient international belge et évolue au poste de milieu de terrain offensif. Il mesure  et pèse alors . 

Il a évolué au Rangers FC où il a été transféré pour 3,5 millions d'euros. Peu utilisé par le club écossais, il signe le  2008 en faveur du Cercle Bruges. Lors de la saison 2009-2010, il s'engage avec le KRC Genk.

Statistiques

Statistiques détaillées

Palmarès 
 2002 : Finaliste de la Super Coupe d'Europe avec Feyenoord Rotterdam
 2003 : Finaliste de la Coupe de Pays-Bas avec Feyenoord Rotterdam
 2005 : Champion d'Écosse avec Glasgow Rangers  
 2005 : Vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise avec Glasgow Rangers
 2011 : Champion de Belgique avec KRC Genk
 2011 : Vainqueur de la Supercoupe de Belgique avec KRC Genk
 2013 : Vainqueur de la Coupe de Belgique avec le KRC Genk

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international belge
Joueur du Feyenoord Rotterdam
Joueur de l'Excelsior Rotterdam
Joueur du Rangers FC
Joueur du Cercle Bruges
Joueur du KRC Genk
Joueur du SV Zulte Waregem
Naissance en février 1981
Naissance à Bruges